

Patronyme 

 Jacob Johannes Greyling Wentzel, homme politique sud-africain ;
 Johannes Greyling, joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Piet Greyling, joueur sud-africain de rugby à XV;
 Ru-Hann Greyling, joueur sud-africain de rugby à XV.